Bung bezeichnet:

 Bung (Solukhumbu), ein VDC im Distrikt Solukhumbu (Nepal)
 Bung (Sprache), Name einer nicht klassifizierten afrikanischen Sprache

Bung ist der Beiname oder Familienname folgender Personen:

 Bung Karno, Beiname des indonesischen Staatspräsidenten Sukarno
 Heidi Bauer-Bung (* 1926), deutsche Pianistin und Klavierprofessorin
 Hubert Bung (1920–2004), deutscher Jurist und Brigadegeneral
 Jochen Bung (* 1968), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Stefanie Bung (* 1978), deutsche CDU-Politikerin
 Stephanie Bung (* 1973), deutsche Romanistin

Siehe auch:

 Bunge